Prince George peut se référer à :

Personnes

Royaume-Uni 
 Prince George, duc de Kent (1902-1942) ;
 Prince George de Cambridge (né en 2013) ;
 Prince Georges de Danemark (1653-1708), prince de Danemark, prince consort de la reine Anne de Grande-Bretagne ;
 les George qui furent prince de Galles, furent tous couronnés.

Serbie, puis Yougoslavie 
 Georges Petrović, connu sous le nom de Prince Georges Karageorges (1753-1817), premier Prince de Serbie, fondateur de la Dynastie Karađorđević ; 
 Prince Georges Karađorđević (1887-1972), Prince héritier de Serbie, puis de Yougoslavie (arrière-petit-fils du précédent) ; 
 Đorđe Karađorđević (1984-), Prince Georges de Yougoslavie (arrière-petit-neveu du précédent).

Autres 
 Prince George , duc de Westrogothie.

Lieux

Le circuit de Prince George est un circuit de sport motorisé à East London.

Prince George est une ville de la Colombie-Britannique.

Prince George est le siège du comté de Prince George, en Virginie.
 Le comté de Prince George est un comté du Maryland.
 La place du Prince George est une station du métro de Washington.

Autre 
 Prince George (navire)